Барон, граф (1813) Лео́нтий Лео́нтьевич Бе́ннигсен (Ле́вин А́вгуст Го́тлиб Теофи́ль фон Бе́ннигсен, ; , Брауншвейг — , Бантельн) — генерал от кавалерии на русской службе, который прославился в качестве командующего русской армией в сражении при Прейсиш-Эйлау против Наполеона.

Биография 
Родом из древней баронской фамилии из Курфюршества Ганновер; сын барона Левина Фридриха Беннигсена (1700—1762), службу начал 14-летним мальчиком в ганноверской пехоте, участвовал в Семилетней войне.

В 1773 году перешёл из подполковников ганноверской армии на службу в Россию, которая в то время вела войну с Турцией. Принят с чином премьер-майорa в Вятский мушкетёрский полк. В 1774 году сражался против турок, состоя в армии Румянцева, а в 1787 году произведен в чин полковника и назначен командиром Изюмского легкоконного полка, с которым участвовал в кампаниях 1789 и 1790 годов и отличился при штурме Очакова и при взятии Бендер.

Масон, посещал ложи в Ганновере и Гамбурге. В 1775 году стал членом-основателем московской ложи «Чистосердечия».

В 1792 году, во время действий против польских конфедератов, командовал особым летучим отрядом, участвовал в битве под Миром, а затем вместе с генералом Ферзеном взял замок Несвиж; был в делах под Зельвой, Волковыском и при поражении главных сил конфедератов под Брестом. В 1794 году разбил поляков под Липнишками и Солами (за что награждён чином генерал-майора), а затем, переправившись вплавь через Неман, произвёл неожиданное нападение на неприятеля, стоявшего у Олиты, и нанёс ему поражение. В боях, происходивших под Вильно, взял 7 пушек, за что награждён орденом Св. Георгия 3-го класса. По окончании войны получил крупные имения, 1080 душ, в Слуцком уезде Минской губернии.

В 1796 году участвовал в войне с Персией и оказал особенные отличия при взятии Дербента.

14 февраля 1798 года произведён в генерал-лейтенанты, но из-за связей с братьями Зубовыми попал в опалу, и уже 30 сентября 1798 года вышел в отставку.

Был одним из активных участников заговора 11 марта 1801 года, приведшего к убийству императора Павла I, проник с убийцами в его спальню (о чём свидетельствуют его записки), но в трагический момент, с его слов, находился уже не в ней. 15 марта Беннигсен вновь принят на службу, 11 июля назначен Литовским генерал-губернатором. 11 июня 1802 года произведён в генералы от кавалерии.

В 1805 году начальствовал одной из русских армий, отправленных на помощь Австрии против Наполеона, но принять участие в военных действиях не успел. В кампанию 1806 года, за битву при Пултуске получил орден Святого Георгия 2 степени. 1 января 1807 года назначен главнокомандующим вместо графа Каменского. Сражался в битве при Бергфриде. 26—27 января в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау сдержал напор французской армии, предводимой самим Наполеоном, награждён орденом Св. апостола Андрея Первозванного и 12 тысячами рублей ежегодной пенсии. Весною того же года разбил маршала Нея у Гуттштадта, затем дал отпор Наполеону у Гейльсберга, но летом был разбит под Фридландом.

После поражения 26 июня 1807 года заменён на посту главнокомандующего графом Буксгевденом. В обществе и армии всю вину за поражения возложили на Беннигсена. В условиях патриотического подъёма против него работало и то обстоятельство, что он не говорил по-русски. Был вынужден покинуть армию и уехать к себе в имение.

Вернулся на службу 27 апреля 1812 года с назначением состоять при императоре Александре I без определённых поручений, сопровождал его в Вильну.

12 июня 1812 года, в день, когда наполеоновские войска начали переходить Неман, в своём загородном дворце в Закрете Беннигсен давал бал, на котором присутствовал Александр I. В начале Отечественной войны 1812 года был оставлен без определённой должности при Главной квартире 1-й Западной армии, причём командующим 1-й и 2-й Западными армиями генералам Барклаю-де-Толли и Багратиону было «рекомендовано» во всём с ним советоваться.

Был одним из руководителей оппозиции Барклаю-де-Толли, критикуя практически все его приказы. В середине августа 1812 года Барклаю удалось всё-таки удалить Беннигсена из армии. Но в Торжке Беннигсен встретил назначенного главнокомандующим Кутузова, который объявил о назначении его начальником Главного штаба армии.

Участвовал в Бородинском сражении. Как начальник Главного штаба, составил диспозицию (план сражения) для русской армии. По мнению некоторых историков, эта диспозиция была в целом неудачной и привела к огромным потерям русский армии в ходе сражения. Накануне сражения направился на левый фланг в корпус Тучкова и отдал распоряжение немедленно выступить из Утицкого леса вперед на открытое место и занять позиции левее армии Багратиона. В результате, корпус Тучкова и Московское ополчение понесли напрасные потери. Скрытый контрудар во фланг и тыл французской армии был сорван. Тем не менее, награждён за Бородинское сражение орденом Св. Владимира 1-й степени.

После Бородино на военном совете в Филях отстаивал необходимость дать Наполеону новое генеральное сражение у стен Москвы, для боя он выбрал позицию между Филями и Воробьёвыми горами с двумя высотами Поклонной горы в центре, укрепив её глубоким эскарпом (ныне Минская улица), но не получил поддержки Кутузова. Фактически возглавил в армии оппозицию Кутузову, тем более что тот фактически отстранил его от руководства штабом.

Руководил боем при Тарутине, был ранен. Несогласованность на поле боя вызвала обострение давнего конфликта Кутузова и Беннигсена, который обвинил Кутузова в неправильном командовании, в ряде случаев даже отдавал приказы через голову главнокомандующего. 30 октября Кутузов писал жене: «Беннигсена почти к себе не пускаю и скоро отправлю».

15 ноября, с официальной версией расстроенного здоровья, Беннигсен, награждённый за Тарутино алмазными знаками к ордену Св. Андрея Первозванного и 100 тысячами рублей, был отправлен в Калугу ждать нового назначения. Остаток войны провёл в Луге.

В 1813 году назначен главнокомандующим резервной армией, формируемой в Польше. В конце сентября 1813 года Польская армия пришла в Богемию на усиление русских войск, действовавших против Наполеона.

3 октября Беннигсен, следуя на соединение с Главной армией к Лейпцигу, разбил маршала Сен-Сира при Доне, около Дрездена; 6 и 7 октября принимал участие в битве под Лейпцигом. После этого он войсками своей армии постепенно обложил Торгау, Виттенберг, Магдебург и Гамбург (см. Война шестой коалиции (осада крепостей в 1813 году).

Именным высочайшим указом от  года генерал от кавалерии, барон Левин-Август-Готлиб Беннигсен возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российской империи достоинство. По заключении Парижского мира награждён орденом Св. Георгия 1-й степени.

По возвращении в Россию назначен главнокомандующим 2-й армией, расквартированной в Юго-Западном крае со штаб-квартирой в Тульчине. За время его командования армией сильно упала дисциплина, в интендантской части стали правилом крупные злоупотребления. Положение Беннигсена осложнилось и крайне негативным отзывом о нём императорского флигель-адъютанта Киселёва, направленного для ревизии дел во 2-й армии. После этого 3 мая 1818 года Александр I «согласился на увольнение» Беннигсена, и тот получил разрешение выехать в Ганновер. Последние годы провел в своём ганноверском имении Бантельн, сильно болел и к концу жизни ослеп.

 1759 год — поступил на службу в ганноверскую армию в чине прапорщика. Участвовал в Семилетней войне.
 1760 год — произведён в поручики.
 1763 год — произведён в капитаны.
 1773 год — произведён в подполковники.
 31 декабря 1773 года — принят в российскую службу премьер-майором, с определением в Вятский мушкетёрский полк.
 1774 год — переведён в Нарвский мушкетёрский полк. Участвовал в русско-турецкой войне.
 1778 год — произведён в подполковники и определён в Киевский легкоконный полк.
 1787 год — произведён в полковники и назначен командиром Изюмского легкоконного полка.
 1787—1791 годы — участвовал в русско-турецкой войне.
 1788 год — отличился при штурме Очакова.
 13 сентября 1789 года — отличился в битве под Каушанами.
 3 ноября 1789 года — отличился при взятии Бендер.
 1790 год — произведён в бригадиры и определён состоять при главнокомандующем Г. А. Потемкине.
 1792—1794 годы — командовал летучим отрядом в русско-польских войнах 1792 и 1794 годов.
 27 мая 1794 года — одержал победу под Липнишками.
 26 июня 1794 года — одержал победу под Солами.
 28 июня 1794 года — произведён в генерал-майоры.
 8—9 августа 1794 года — в деле под Вильно овладел батареей из 7 орудий.
 15 сентября 1794 года — награждён орденом Св. Георгия 3-й степени за штурм Вильны 8—9 августа 1794 года.
 1795 год — командовал бригадой (Изюмский легкоконный полк, батальон Ревельского пехотного полка, 6 орудий) в Василькове.
 1796 год — участвовал в Персидском походе.
 3 декабря 1796 — 30 сентября 1798 года — шеф Ростовского драгунского полка.
 14 февраля 1798 года — произведён в генерал-лейтенанты.
 30 сентября 1798 года — уволен в отставку.
 11 марта 1801 года — участвовал в дворцовом перевороте, в результате которого император Павел I был убит (сам он своё непосредственное участие в убийстве императора отрицал).
 15 марта 1801 года — принят в службу с прежним чином.
 11 июля 1801 года — назначен Литовским генерал-губернатором и начальником Литовской артиллерийской инспекции (до 20 сентября 1806 года).
 11 июня 1802 года — произведён в генералы от кавалерии со старшинством от 23 ноября 1799 года.
 1805 год — командовал армией, направленной в Австрию для действий против французов, но не успел принять участия в боевых действиях.
 14 декабря 1806 года — командовал русской армией в сражении при Пултуске, за которое награждён орденом Св. Георгия 2-й степени.
 1 января 1807 года — официально назначен главнокомандующим действующей армией.
 26—27 января 1807 года — успешно командовал армией в сражении при Прейсиш-Эйлау.
 23—28 мая 1807 года — успешно командовал армией в сражении при Гуттштадте.
 29 мая 1807 года — успешно командовал армией в сражении при Гейльсберге.
 2 июня 1807 года — командовал армией в сражении под Фридландом, потерпел разгром.
 27 июня 1807 года — уволен «по причине болезни» после поражения.
 27 апреля 1812 года — вернулся на службу и был назначен состоять при особе императора Александра I.
 август — ноябрь 1812 года — начальник Главного штаба в армии Кутузова.
 26 августа 1812 года — участвовал в Бородинском сражении.
 6 октября 1812 года — в Тарутинском сражении командовал находившимися в бою войсками и был ранен в ногу.
 15 ноября 1812 года — из-за разногласий с Кутузовым удалён из армии и некоторое время оставался не у дел.
 1813 год — формирует резервную Польскую армию, которую в сентябре привёл в Богемию.
 3 октября 1813 года — разбил под городом Дон, около Дрездена, корпус маршала Сен-Сира.
 6—7 октября 1813 года — участвовал в сражении под Лейпцигом.
 ноябрь 1813 — май 1814 годов — начальствовал над войсками, осаждавшими Гамбург.
 29 декабря 1813 года — за отличие возведён в графское достоинство.
 22 июля 1814 года — награждён орденом Св. Георгия 1-й степени «за успешные действия против французов в войну 1814 года».
 28 октября 1814 года — назначен главнокомандующим 2-й армией.
 3 мая 1818 года — Высочайшим приказом уволен от командования 2-й армией в отставку по прошению и возвратился в Ганновер.

Семья 

Леонтий Беннигсен имел 8 детей от четырёх браков.
 жена — Фредерика фон-Штейнберг (ум. 1773)
 жена — Элизабет Мейер (Мюллер) (ум. 1776). Их сын:
 Адам Леонтьевич (1776—1816), генерал-майор.
 жена — Амалии фон-Швихельт (ум. 1789)
 жена — Мария-Леонарда (или Екатерина) Фадеевна Буттовт-Андржейкович (1775—1858), дочь дворянина Гродненской губернии Фадея Романовича Андржейковича; сестра действительного статского советника М. Ф. Андржейковича, гражданского губернатора Гродно, затем Волыни, и генерала И. Ф. Андржейковича. По отзыву современников, графиня Беннигсен была дамой высокомерной и «задавала себе ужасный тон». Она продвигала своего мужа на все любостяжательные действия и многие получали ее протекцию беспрерывными подарками. За заслуги мужа 30 августа 1814 года была пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины (малого креста). Овдовев, отдала рукопись записок мужа императору Николаю I, обещавшему ей за это пенсию в 12 000 талеров, но выплачивали ей всего 4 000 руб. Умерла в Бантельне. Её сын:
 Александр Леонтьевич (1809—1893)

Награды 
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного — за сражение при Прейсиш-Эйлау (1807);
 Алмазные знаки к Ордену Святого апостола Андрея Первозванного — за бой под Тарутино (1812);
 Орден Святого Георгия 1-го кл. (22.06.1814, № 16) — «За успешные действия против французов в войну 1814 года»;
 Орден Святого Георгия 2-го кл. (27.12.1806, № 35) — «За поражение французов в сражении при Пултуске 14-го декабря 1806 года»;
 Орден Святого Георгия 3-го кл. (15.09.1794, № 109) — «Во уважение на усердную службу и отличное мужество, оказанное при овладении укреплениями и самым городом Вильной» (русско-польская война (1794));
 Орден Святого Владимира 1-й ст. — за Бородинское сражение (1812);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. — за русско-польскую войну (1794);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. — за русско-польскую войну (1792);
 Орден Святого Александра Невского (15.05.1798);
 Орден Святой Анны — за отличие при штурме Дербента (3.06.1796);
 Золотая шпага «За храбрость» с алмазами — за русско-польскую войну (1794);
 Прусский Орден Чёрного орла;
 Ганноверский Королевский Гвельфский орден, большой крест (1818);
 Датский Орден Слона (20.12.1814(01.01.1815));
 Французский Орден Почётного легиона, большой крест (15(27).02.1815);
 Шведский Орден Меча 1-й ст. (11(23).10.1814);
 Австрийский Военный орден Марии Терезии 2-й ст. (1813);

Память 

 Барельеф генерала Л. Л. Бенигсена, как главнокомандующего в битве при Прейсиш-Эйлау, присутствует на «Памятнике трём генералам», установленном близ города Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии в 1850-х годах по инициативе короля Фридриха Вильгельма IV в честь прусских и русских войск.

 В 2012 году Центральным банком Российской Федерации была выпущена монета (достоинство 2 рубля, сталь с никелевым гальваническим покрытием) из серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» с изображением на реверсе портрета генерала от кавалерии Л. Л. Беннигсена.

Образ в кино 
 «Кутузов» (1943) — актёр Владимир Готовцев
 «Война и мир» (СССР, 1967) — актёр Хербертс Зоммерс
 «Агент национальной безопасности-3» (серия «Падишах») (2001) — актёр Сергей Брагинец
 «Адъютанты любви» (2005—2006) — актер Владимир Малков

Примечания

Библиография 
 Записки графа Л. Л. Беннигсена о войне с Наполеоном 1807, СПб., 1900.
 Memoires de gen. Bennigsen, t. 1-3, Paris, 1907.
 Беннигсен Л.-А. Г. Извлечения из мемуаров графа Бенигсена // Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. — Изд. 2-е. — Спб.: А. С. Суворин, 1908. — С. 135—156. 
 Письма о войне 1812 года., Киев, 1912.

Литература 
 Беннигсен Л. Л. Список о службе генерала от кавалерии графа Беннигсена. Июля 19-го дня 1816 года / Собщ. К. А. Б. Л. Р. // Русский архив, 1874. — Кн. 1. — Вып. 2. — Стб. 826—832. 

 Шляпникова Е. А. Леонтий Беннигсен. // Военно-исторический журнал. — 2010. — № 11. — С.38-43.
 Воейков А. Ф. Генерал граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен. // Русский архив. — 1868. — № 11.

Ссылки 

 
 
 
 Записки графа Л. Л. Беннигсена о войне с Наполеоном на сайте «Руниверс»
 http://memoirs.ru/files/Voeik_Ben_RA68.rar 
 Военачальники в Бородинском сражении 
 
 Леонтий Беннигсен / /Передача радиостанции «Эхо Москвы» 
 Р. Бутовт. Бутовт- Андржейковичи в лабиринтах жизни. Издательство Гедиминас. Вильнюс. 300 с. 2018 с . ISBN 978-9955-806-11-0

Леонтий Леонтьевич
Участники Семилетней войны
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Генералы при Особе Его Величества
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Масоны России
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Участники Русско-польской войны 1792 года
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники Русско-персидской войны 1796
Участники заговора 1801 года
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Бородинского сражения
Участники сражения при Гейльсберге
Участники сражения под Фридландом
Участники сражения при Лейпциге